Lauras steht für:

 Lauras (Roquefort-sur-Soulzon), Ort in der Gemeinde Roquefort-sur-Soulzon, Département Aveyron, Frankreich

Las Lauras steht für:
 Las Lauras (Acapetahua), Ort im Municipio Acapetahua, Bundesstaat Chiapas, Mexiko
 Las Lauras (San Pelayo), Ort in San Pelayo (Kolumbien), Departamento de Córdoba, Kolumbien